Popoudina  — род молей семейства медведиц, обитающий в тропической Африке. Раньше эти насекомые ошибочно относились к роду Estigmene. Вероятно также, что и некоторые другие виды Estigmene следует относить к Popoudina.

Некоторые виды (всего около 10).

 
 
 

Подрод 

 

Насекомые Африки
Медведицы